König Drosselbart steht für:

 König Drosselbart, Märchen der Brüder Grimm
 König Drosselbart (Oper), deutsche Märchenoper von Gustav Kulenkampff und Axel Delmar (1899)
 König Drosselbart (1954), deutscher Märchenfilm von Herbert B. Fredersdorf 
 König Drosselbart (1962), deutscher Märchenfilm von Fritz Genschow
 König Drosselbart (1965), DDR-Märchenverfilmung von Walter Beck
 König Drosselbart (1976), Schweizer Märchenfilm von Rudolf Jugert
 König Drosselbart (1984), Originaltitel: Král Drozdia Brada, tschechische Märchenverfilmung von Miroslav Luther
 König Drosselbart (2008), deutsche Märchenverfilmung von Sibylle Tafel